|}

Die Bahnstrecke Cerrillos–Alemanía war eine Nebenbahn in der argentinischen Provinz Salta.

Geschichte 
Nachdem 1891 die Eisenbahn Salta erreichte, wurde in den folgenden Jahren auch eine Zweigstrecke nach Alemanía geplant und gebaut. 1916 wurde Alemanía (zu deutsch: Deutschland) erreicht. Der Weiterbau in Richtung Cafayate wurde 1918 abgebrochen.

Der Abschnitt zwischen Zuviría und Alemanía wurde per nationalem Dekret 2294/77 vom 5. August bis 1977 geschlossen.

Im Jahr 2019 genehmigte der Provinzsenat ein Projekt, das die Reparatur der Eisenbahninfrastruktur und den Erwerb von Rollmaterial beantragt, um den Personenverkehr zwischen den Städten Salta, Cerrillos und La Merced zu ermöglichen.

Einzelnachweise

Weblinks 
spiegel.de: Endstation Deutschland vom 10. Januar 2011

Bahnstrecke in Argentinien
Bahnstrecke CerrillosAlemania